Трини Завала има више значења:

 Трини Завала (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трини Завала, Ел Меските (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику